Торец — имя собственное.

 Торе́ц — поперечная грань протяжённого объекта, по форме близкого к цилиндру или прямоугольному параллелепипеду. У цилиндрических объектов торец находится в плоскости, перпендикулярной продольной оси, и имеет форму круга. У прямоугольного параллелепипеда торцом обычно называют наименьшую по площади грань. Если материал параллелепипеда имеет направленную структуру (например, древесина, волокна которой вытянуты по направлению роста), то торцом считается плоскость, перпендикулярная направлению структуры материала.
 Торе́ц здания — узкая сторона постройки, не являющаяся фасадом. При наличии двускатной крыши торец здания, как правило, венчается фронтоном. В постройках, лицевая сторона которых (главный вход) находится на узкой стороне (например, акрополь, манеж, Большой театр, двускатная палатка) использовать термин «торец» нежелательно.
 Торе́ц — деревянная плитка, используемая для создания мостовых.
 Реки в бассейне Северского Донца:
 Казённый Торец;
 Кривой Торец;
 Сухой Торец.
 Торец — село при пгт Былбасовка в Славянском районе Донецкой области.